Jura: Európa mészkő-hegységrendszere,
 Jura: hegység a Holdon,
 Jura: földtörténeti időszak,
 Jura kanton Svájcban,
 Jura: megye a franciaországi Franche-Comté régióban,
 Jura: a Hebridák egyik szigete,
 Jura: japán Nagara osztályú könnyűcirkáló (hajó)

 „Jura” : az orosz Jurij (György) keresztnév becézett formája („Gyuri”).